Majdan Wielki bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Lublin in Polen:
 Majdan Wielki (Krasnobród), Dorf der Gmina Krasnobród im Powiat Zamojski
 Majdan Wielki (Trzeszczany), Dorf der Gmina Trzeszczany im Powiat Hrubieszowski